Cajamarca (stad), een stad in Peru
 Cajamarca (regio), een regio in Peru
 Cajamarca (provincie), een provincie in Peru
 Cajamarca (district), een district in deze provincie
 Cajamarca (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Cajamarca (geslacht), een geslacht van hooiwagens